Die Abkürzung JL steht für:

 Japan Airlines, Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Jaunais Laiks, Partei in Lettland
 Justice League, Superheldenteam von DC Comics, siehe Gerechtigkeitsliga
 JL, Markennamen von Établissements J. Lelièvre, französischer Automobilhersteller
 JL, Markennamen von A. E. Creese, britischer Automobilhersteller
 J. League, Fußballliga in Japan
 eine Reihe chinesischer Interkontinentalraketen, siehe JL-1, JL-2 und JL-3
 Jaffé-Loewenfeld, Regesta pontificum Romanorum

JL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Jerichower Land
 Norwegen: Gjøvik, Provinz Oppland

JL